С понятието старобългарска писменост се обозначават всички известни системи от писмени, изобразими знаци за съхраняване и предаване на информация чрез старобългарския език. Това са:
 Глаголическата азбука, развита от ромейско-българските просветители Кирил и Методий Солунски; наричана и глаголица в научните среди и в популярната култура.
 Кирилическата азбука, развита от българскте книжовници от X в. в градовете Охрид и Преслав на българската държава; наричана и кирилица или климентица в научните среди и популярната култура.

Бележки